Söderala landsfiskalsdistrikt kan avse:
Söderala landsfiskalsdistrikt (1918-1941) omfattande Söderala landskommun.
Söderala landsfiskalsdistrikt (1947-1964) omfattande Skogs och Söderala landskommuner.